Abdullah Mutlaq Al-Dahmashi Al-Enezi (Rijád, 1990. május 2. –) szaúd-arábiai labdarúgó, az Al-Nassr kapusa.

Jegyzetek 

1990-ben született személyek
Élő személyek
Szaúd-arábiai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok